Guntersberg ist der Name folgender Ortschaften:

 Guntersberg (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Guntersberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Guntersberg (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern

Guntersberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Guntersberg, Domherr in Münster

Siehe auch:
 Güntersberg